El Four Seasons Hotel and Tower , también conocido como el Hotel Four Seasons de Miami, es un rascacielos en Miami, Florida, Estados Unidos. Está localizado en el centro de Miami, en el distrito financiero de Brickell. La torre contiene un Hotel Four Seasons, espacio de oficinas y varias unidades de condominio residencial en los pisos superiores. Con una altura de 240 metros y 64 pisos,  es el edificio más alto en Miami así como en Florida.

El edificio fue planeado por Gary Edward Handel & Asocia y Bermello Ajamil & Socios, Inc. El edificio fue construido con el acero denso que lo refuerza y hormigón humo de sílice, y está diseñado para soportar vientos de huracán. La construcción empezó en 2000, y fue completado en 2003.

Galería de imágenes

Véase también 

 Anexo:Edificios más altos de Florida

Referencias 

Rascacielos de Estados Unidos entre 200 y 249 metros
Rascacielos de Florida
Miami
Rascacielos inaugurados en 2003
Arquitectura de Estados Unidos de 2003
Hoteles de Estados Unidos del siglo XXI